

Aziende
Grégoire – casa automobilistica francese

Onomastica
Grégoire – forma francese del nome proprio di persona italiano Gregorio

Persone
Grégoire – cantautore e compositore francese
Christophe Grégoire – cestista francese
Christophe Grégoire – calciatore belga
Henri Grégoire, detto abbé Grégoire – presbitero e politico francese
Jean-Albert Grégoire – imprenditore francese
Oscar Grégoire – pallanuotista e nuotatore belga
Paul Grégoire – cardinale e arcivescovo cattolico canadese